Беловский район:

 Беловский район (Кемеровская область)
 Беловский район (Курская область)